Аняково — название населённых пунктов.

Россия 
 Аняково — деревня в Починковском районе Смоленской области.
 Аняково — деревня в Актанышском районе Татарстана.